Velika nagrada Francije 1993 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1993. Odvijala se je 4. julija 1993.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| Williams-Renault
| 72
| 1:38:35,241
| 2
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| + 0,342 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 72
| + 21,209 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 8
|  Ayrton Senna
| McLaren-Ford
| 72
| + 32,405 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Renault
| 72
| + 33,795 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 7
|  Michael Andretti
| McLaren-Ford
| 71
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 71
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Ford
| 71
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 9
| 19
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 70
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 10
| 6
|  Riccardo Patrese
| Benetton-Ford
| 70
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 11
| 15
|  Thierry Boutsen
| Jordan-Hart
| 70
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 70
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 13
| 9
|  Derek Warwick
| Footwork-Mugen-Honda
| 70
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 14
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 70
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 15
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Yamaha
| 68
| +4 krogi
| 25
|  
|-
! 16
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Lamborghini
| 66
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 47
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Lola-Ferrari
| 28
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber
| 25
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber
| 22
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 26
|  Mark Blundell
| Ligier-Renault
| 20
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 16
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 24
|  Fabrizio Barbazza
| Minardi-Ford
| 16
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 16
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Ford
| 9
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Michele Alboreto
| Lola-Ferrari
| 
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Michael Schumacher 1:19,256

Formula 1 sezona 1993
1993